Die 12. FIS-Ladies-Winter-Tournee 2011 war eine als Teil des Skisprung-Continental-Cups 2010/11 von der FIS zwischen dem 8. bis 16. Januar 2011 veranstaltete Reihe von Skisprungwettkämpfen. Die Stationen waren Schönwald/Schonach, Hinterzarten und Braunlage.

Veranstaltungsorte

Schönwald/Schonach 
Das Auftakteinzelspringen fand am 8. Januar auf der Langenwaldschanze statt.  und  wurden disqualifiziert.
Das Auftaktspringen wurde vom Tod der italienischen Skispringerin Simona Senoner am 7. Januar 2011 überschattet. Die italienischen Wintersportler sprangen ihr zu Ehren in Trauerflor. Vor der Siegerehrung wurde schweigend der Verstorbenen gedacht. Daniela Iraschko widmete ihren Sieg in Schonach Simona Senoner.

Das zweite Springen am 9. Januar wurde wegen strömenden Regen und Wind abgesagt und wird in Hinterzarten nachgeholt.

Hinterzarten 
Das zweite nachgeholte und dritte Springen fand am 12. Januar auf der Rothaus-Schanze statt. Das ausgefallene zweite Springen von Schonach wurde am Vormittag nachgeholt. Wegen schlechtem Wettervorhersage wurde das dritte Springen auf dem Mittag vor verschoben und nach einem Durchgang beendet.

Braunlage 
Das vierte und fünfte Springen fand am 15. und 16. Januar auf der Wurmbergschanze statt.

Endstand der FIS-Ladies-Winter-Tournee

Einzelnachweise 

2011
Fis Ladies Winter Tournee